Vidsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vidsjön (Ingarö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (8,53 ha)
Vidsjön (Värmdö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn